Justin Hamilton (basket-ball, 1980)
 Justin Hamilton (basket-ball, 1990)